Otočje Dahlak, otočje u Eritreji, u Crvenom moru
 Dahlak (distrikt), distrikt u Eritreji